Мамаду Багайоко ():

 Мамаду Багайоко (1979) — малійський футболіст, учасник КАН-2010
 Мамаду Багайоко (1989) — івуарійський футболіст, учасник КАН-2017